Doubek, cseh családnév
 Csehország
 Doubek, település a Kelet-prágai járásban
 Doubek, hegy a Česká Lípa-i járásban (336 m)
 Doubek, természetvédelmi terület a Přerovi járásban